Antiguitat clàssica
 Grècia clàssica
 Període clàssic d'Amèrica